Distretto di Horodok – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Chmel'nyc'kyj
Distretto di Horodok – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli